Degredo

Brasil 
 Desterro Rugby Clube — de Florianópolis
 Paróquia Nossa Senhora do Desterro  — de Mairiporã

Municípios 
 Desterro — da Paraíba
 Desterro do Melo — de Minas Gerais
 Desterro de Entre Rios — de Minas Gerais
 Jundiaí — outrora chamada Nossa Senhora do Desterro
 Florianópolis — outrora chamada Nossa Senhora do Desterro

Portugal 
Convento de Nossa Senhora do Desterro (Lisboa) — em Lisboa
 Capela de Nossa Senhora do Desterro — em Alcobaça

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de templos